Унион Виљафлорес има више значења:

 Унион Виљафлорес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Виљафлорес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику